Laas kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Laas, Loiret, kommun i departementet Loiret, 
 Laas, Gers, kommun i departementet Gers, 
 Laàs, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques,

Italien 

 Laas, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar